Sibuyán o Sibuyan puede referirse a:

 La isla de Sibuyán, la segunda más grande del archipiélago que conforma la provincia de Romblón, en Filipinas.
 El mar de Sibuyán, uno de los mares interiores del archipiélago filipino, que separa las islas Bisayas de la isla de Luzón.